Heliògraf (aparell de mesura): aparell meteorològic
Heliògraf Campbell–Stokes
 Heliògraf (telecomunicacions): instrument de telecomunicació
 Heliògraf (fotografia), instrument per a fer fotos del sol